Fort Sint-Filips (Antwerpen), een bedolven fort aan de Schelde bij Antwerpen
 Fort Sint-Filips (Bellem), een verdwenen fort aan de Brugse Vaart in Bellem
 Fort Sint-Filips (Oostende), een verdwenen fort bij Oostende